

Sigle 
 Reggimento, ufficialmente abbreviato in rgt. (puntato alla fine)

Codici 
 RGT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Japura, Rengat, Indonesia